Wasenegg ist der Name folgender Orte:

  Wasenegg (Gemeinde Abtenau), Ortsteil von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
  Wasenegg (Gemeinde Thalgau), Ortsteil von Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg